Thanasis Karagounis (Ptolemaida, 25 de setembro de 1991) é um futebolista profissional grego, meio-campista, milita no PEC Zwolle.

Títulos 
 Zwolle
 Supercopa dos Países Baixos: 2014

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do FC Zwolle